Emboscada, táctica de combate
 Emboscada (golpe), evento histórico em Portugal
 Emboscada (Paraguai), um distrito

Desambiguações de topônimos